Куклино — топоним в России:

 Куклино — деревня в Думиничском районе Калужской области.
 Куклино — деревня в Сухиничском районе Калужской области.
 Куклино — деревня в Шарангском районе Нижегородской области.
 Куклино — деревня в Солецком районе Новгородской области.
 Куклино — железнодорожная станция в Солецком районе Новгородской области.
 Куклино — деревня в Сонковском районе Тверской области.
 Куклино — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Куклино — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.
 Куклино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

См. также 
 Куклинская
 Куклинский
 Куклин